

Patronymes 

 Auguste Lacour (1864-1945), personnalité politique française ;
 Auguste Lacour (1805-1869), rédacteur de l'Histoire de la Guadeloupe, 1855 ;
 Aurélie Lacour (1984-), gymnaste rythmique française ;
 Guillaume Lacour (1980-), joueur de football français ;
 Jacques Nicolas Lacour (1760-1839), militaire français ;
 José-André Lacour (1919-2005), romancier et dramaturge belge ;
 Laurence Lacour (1957-), journaliste, écrivaine et éditrice française ;
 Léopold Lacour (1854-1939), féministe français ;
 Louis Lacour (1832-1892), bibliothécaire et historien français ;
 Lucien Lacour (1885-1944), militant royaliste français ;
 Marie Léopold Lacour (1859-1942), féministe française, épouse de Léopold Lacour ;
 Pierre Lacour (1745-1814), peintre français ;
 Pierre Lacour (1778-1859), son fils, peintre français ;
 Pierre Lacour (1923-2008), personnalité politique française ;
 René Lacour (1906-1979), archiviste et historien français.

Toponymes 

 Lacour, commune française du Tarn-et-Garonne ;
 Lacour-d'Arcenay, commune française de la Côte-d'Or.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français